Christos est un nom propre d'origine grecque qui peut désigner :

 Christos, mot grec utilisé pour traduire Mashia'h dans la Septante.
 Christos, prénom masculin en langue grecque. 
 Christos de Prévéza († 1668), navigateur, natif de Prévéza en Épire, martyr dans l'île de Kos par la main des janissaires musulmans ; célébré le 5 août. 
 Christós (Lassíthi), un village du dème d'Ierápetra, dans le district régional de Lassíthi, de la Crète, en Grèce.

Références